Tongeren steht für:

 Tongern, niederländischer Name einer Stadt in Belgien

Tongeren ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus van Tongeren (1913–1996), niederländischer Kanute
 Jelle van Tongeren (* 1980), niederländischer Jazzmusiker
 Liesbeth van Tongeren (* 1958), niederländische Politikerin (GroenLinks)
 Paul van Tongeren (* 1950), niederländischer Philosoph
 Wietske van Tongeren (* 1980), niederländische Musicaldarstellerin